Semitaspongia är ett släkte av svampdjur. Semitaspongia ingår i familjen Thorectidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Semitaspongia